Sokoli so lahko:
 sokoli (falconidae), družina ujed
 Sokoli (društvo)
 Sokoli (glasbena skupina)